Sunday Times Golden Globe Race (1968-1969), primera regata al voltant del món sense escales i en solitari.
 Golden Globe Race 2018 (2018-2019), segona edició de la competició per celebrar el 50è aniversari de l'original.